Limousine è un termine francese che può riferirsi a: 

 Limousine (femminile di limousin) –  aggettivo riferito all'antica regione francese del Limosino;
 Limousine – autovettura caratterizzata da una carrozzeria con passo molto allungato;
 Bentley State Limousine – vettura di Stato a esclusivo uso della casa reale di Windsor realizzata dalla Bentley;
 Limousine liberal – sinonimo di radical chic;
 Limousine – razza bovina originaria della regione francese del Limosino.

Pagine correlate 
Limosino (disambigua)